Гален — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:

 Гален (ошибочно Клавдий Гален; 129 или 131 — около 200 или 217) — античный врач.
 Гален, Генрих фон (1480—1557) — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии (1551—1557).
 Гален, Йохан ван (1604—1653) — голландский флотоводец, коммодор Республики Соединённых Провинций Нидерландов.
 Гален, Клеменс фон (1878—1946) — немецкий аристократ, граф, епископ и позднее кардинал Римской Католической Церкви.
 Гален, Кристоф-Бернгард фон (1606—1678) — князь-епископ Мюнстерский (1650—1678).
 Гален, Пьер (1786—1821) — музыкальный педагог, изобретатель нового учебного метода для начинающих заниматься музыкой.

Вымышленные персонажи 
 Гален (Вавилон-5) — персонаж научно-фантастических сериалов «Крестовый поход» и «Вавилон-5».
 Гален Марек — протагонист медиапроекта Star Wars: The Force Unleashed.
 Гален (Гэлен) Тирол — один из персонажей сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».

Другое 
 Гален — кратер на видимой стороне Луны.
 «Ван Гален» — эсминец флота Нидерландов типа «Ван Гален», названный в честь коммодора Йохана Ван Галена.